

Geografia

Austria 
 Rosenburg-Mold – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Francja 
 Rosenburg – zamek

Niemcy 
 Rosenburg – dzielnica Husum
 Rosenburg – pałac w Bonn
 Rosenburg – zamek w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Rosenburg – zamek w kraju związkowym Bawaria

Inne 
 Rosenburg – zamek w Austrii

Zobacz też 
 Groß Rosenburg
 Klein Rosenburg